Аббревиатура ESR может означать:

  — Э́рик Сти́вен Рэ́ймонд, американский хакер.
  — Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, внутреннее сопротивление) электрического конденсатора.
  — Электрошлаковый переплав, ЭШП
 ESR () — накопительное кольцо, ионный синхротрон в центре изучения тяжёлых ионов GSI, Германия.
 Extended Support Release (ESR) — выпуск с расширенным сроком поддержки.
 — Скорость оседания эритроцитов.